Piercing steht für:

 Piercing, Form der Körpermodifikation
 Piercing (Film), amerikanischer Horrorfilm-Thriller von Nicolas Pesce (2018)
 Piercing (Roman), Roman von Ryū Murakami (1994)

Siehe auch: